Хазіра — Віджайпур — Джагдішпур — трубопровід для постачання природного газу зі штату Гуджарат до цілого ряду районів на півночі Індії (штати Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш, Раджастхан).

Газопровід починається на східному узбережжі Камбейської затоки, куди подається продукція офшорних родовищ нафтогазоносного басейну Мумбаї. Його введення в експлуатацію у 1988 році збіглося з початком видобутку на найбільшому родовищі цього району Бассеін.

Від Хазіра трубопровід прямує у північно-східному напрямку переважно штатом Мадх'я-Прадеш, поки в районі Віджайпур не відхиляється на схід до Джагдішпур у штаті Уттар-Прадеш. Довжина цієї основної ділянки 1750 км, діаметр труб 900 мм, робочий тиск 8,6 Мпа, початкова пропускна здатність — до 6,6 млрд м3 на рік. В межах системи спорудили численні відгалуження, зокрема до Кота (штат Раджастхан), Аураї, Аллахабада та від кінцевої точки у Джагдішпурі на північний захід через Шахджаханпур до Бабрала (всі — Уттар-Прадеш). В результаті загальна довжина системи сягнула майже 3400 км, а пропускна здатність — 12,2  млрд м3 на рік.

Серед основних споживачів газу, доставленого системою Хазіра — Джагдішпур, теплоелектростанції в Кавасі (Гуджарат), Анті (Раджастхан) та Аураї (Уттар-Прадеш), а також заводи мінеральних добрив у Віджайпурі, Sawai Madhopur, Джагдішпурі, Шахджаханпурі, Аонлі та Бабралі. В Аурайю з Віджайпура у загальному потоці також подається етан-пропанова суміш для роботи нафтохімічного виробництва — установки парового крекінгу Пата.

Через падіння видобутку на власних родовищах, Індія на початку 21-го століття розпочала імпорт зрідженого природного газу. Один із призначених для цього терміналів розташували просто на вихідній точці системи в Хазіра. Крім того, існує можливість транспортувати газ, імпортований через термінал Дахедж, оскільки трубопровід від останнього Дахедж – Віджайпур – Дадрі протягом кількох сотень кілометрів прямує в одному коридорі з Хазіра — Джагдішпур.

В 2010-х роках почали планувати продовження системи за Джагдішпур у південно-східному напрямку до узбережжя Західної Бенгалії (газопровід Віджайпур/Джагдішпур – Халдія).

Примітки 

Газопроводи Індії